Lauri Tukonen (né le  à Hyvinkää en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute avec les Espoo Blues dans la SM-liiga. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . En 2005, il part en Amérique du Nord. Il est assigné aux Monarchs de Manchester de la Ligue américaine de hockey avant de jouer quelques parties avec les Kings. Le , il est échangé aux Stars de Dallas en retour de Richard Clune. Mais il décide de revenir dans son pays et signe à l'Ilves Tampere.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Finlande en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels 
2006: élu dans l'équipe type du Championnat du monde junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Espoo Blues || SM-liiga|| 35|| 3|| 3|| 6|| 16|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Espoo Blues || SM-liiga|| 43|| 5|| 5|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 62|| 14|| 22|| 36|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 61|| 13|| 19|| 32|| 30|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2006-2007|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 62|| 9|| 26|| 35|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 14|| 3|| 5|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 54|| 10|| 19|| 29|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 39|| 17|| 17|| 34|| 77|| 9|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
| 2011-2012|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 33|| 13|| 15|| 28|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Lukko Rauma || SM-liiga|| 20|| 6|| 5|| 11|| 26|| 12|| 1|| 3|| 4||16 
|-
| 2013-2014|| Lukko Rauma || Liiga|| 35 || 14 || 10 || 24 || 16 || 15 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga || 23 || 8 || 8 || 16 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| TPS Turku || Liiga || 18 || 9 || 9 || 18 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Lukko Rauma || Liiga || 16 || 5 || 5 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Lukko Rauma || Liiga || 16 || 1 || 2 || 3 ||4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Ässät || Liiga || 7 || 3 || 0 || 3 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Växjö Lakers HC || SHL || 8 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| EHC Kloten || LNB || 5 || 3 || 3 || 6 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020|| TPS Turku || Liiga || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Hyvinkää
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Espoo Blues
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Växjö Lakers HC